Franco Giovanny Mendoza Breña (Lima, 23 de janeiro de 1977) é um futebolista peruano que atua como meia. Atualmente, joga pelo Juan Aurich.

Naturais de Lima
Futebolistas do Peru